Hollen ist der Ortsname von

 Hollen (Beverstedt), Ortsteil der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Hollen (Eydelstedt), Ortsteil der Gemeinde Eydelstedt, Landkreis Diepholz, Niedersachsen 
 Hollen (Großenkneten), Ortsteil der Gemeinde Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Hollen (Gütersloh), Stadtteil von Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Hollen (Hollnseth), Ortsteil der Gemeinde Hollnseth, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Hollen (Martfeld), Ortsteil der Gemeinde Martfeld, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Hollen (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hollen (Saterland), Ortsteil der Gemeinde Saterland, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Hollen (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hollen (Uedem), Ortsteil der Gemeinde Uedem, Landkreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Hollen (Uplengen), Ortsteil der Gemeinde Uplengen, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Hollen (Wiefelstede), Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Hollen (Mapleton), Ortsteil der Gemeinde Mapleton im Bundesstaat Ontario, Kanada    

Hollen ist ein Familienname:
 Hollen (Adelsgeschlecht)
 Gottschalk Hollen (um 1411–1481), deutscher Augustinermönch und Prediger
 Georg von Hollen (1845–1900), deutscher Marineoffizier und Vizeadmiral
 Gustav von Hollen  (1851–1917), deutscher General der Kavallerie
 Julius von Hollen (1804–1879), deutscher Jurist, Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Karl von Hollen (1839–1895), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Van Hollen